Кружково — название населённых пунктов:

Россия 
 Кружково — деревня в Лухском районе Ивановской области.
 Кружково — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Кружково — деревня в Переславском районе Ярославской области.